Krakow ist der Name von Orten

in Deutschland:
 die Stadt Krakow am See im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Stadt Bergen auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Gemeinde Drechow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Gemeinde Klein Bünzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

in Polen:
 die Stadt Kraków (Krakau) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Stary Kraków in der Woiwodschaft Westpommern (Alt Krakow, Kreis Schlawe/Pommern)

in den Vereinigten Staaten:
 Krakow (Missouri)
 Krakow (Nebraska)
 Krakow (Wisconsin), im Shawano und im Oconto County
 Krakow Township, Michigan

Des Weiteren ist Krakow der Name von

 Erin Krakow, einer US-amerikanischen Schauspielerin
 Käte Krakow (1918–2001), deutsche Bildhauerin
 Nicholas P. Krakow (geboren im 19. Jahrhundert), Forscher, siehe Narkose#Entwicklungen im 20. Jahrhundert
 (46977) Krakow, einem Asteroiden
 Kraków (Schiff, 1919) ein 1919 gebautes polnisches Frachtschiff

Siehe auch:
 Krakov
 Krakau (Begriffsklärung)